Loket est un toponyme qui peut désigner :

Loket, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Loket, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie